Флаг муниципального образования «Харабали́нский район» Астраханской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 12 октября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3921.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета, посередине которого расположены пониженные скрещённые серебряная рыба и поверх неё головкой вверх влево золотой колос, сопровождаемые во главе золотым солнцем без изображения лица с пламенеющими против хода солнца лучами.

Габаритная ширина изображения скрещённых рыбы и колоса, сопровождаемых во главе золотым солнцем, на флаге должна составлять 1/4 часть длины полотнища флага. Отношение ширины полотнища к длине — 2:3».

Обоснование символики 
В основе флага — изображение герба муниципального образования «Харабалинский район».

Хлебный колос и рыба на лазоревом полотнище символизируют водные просторы Нижнего Поволжья, где географически расположен Харабалинский район, и говорят о сельскохозяйственной направленности экономики и изобилии рыбы в реке Ахтуба и в её протоках.

Перекрест колоса и рыбы напоминают изображение первой буквы названия района.

Солнце — символ южного тепла, а также мира и согласия между представителями многонационального состава населения района.

См. также

Примечания